Aufrichtig steht für:
 Aufrichtigkeit, der „eignen, inneren Überzeugung ohne Verstellung Ausdruck geben“

Aufrichtig ist der Familienname folgender Personen:
 Ilse Aufrichtig (1893–1975), deutsche Journalistin, siehe Polly Tieck
 Sabine Aufrichtig (1889–1957), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran, Alt), siehe Sabine Kalter